Эдуард Юлий (Юлиус) Теодор Фридлендер (; 1813—1884) — немецкий , писатель.

Биография 
Юлий Фридлендер родился 25 июня 1813 года в городе Берлине.

Значительными приобретениями во время поездок по Италии он положил основание нынешнему значению собрания монет в Берлинском музее. В 1854 году Юлий Фридлендер стал директором музея и существенно содействовал расширению его экспозиций.

В 1872 году Фридлендер был избран в члены Берлинской академии наук.

Перу Юлия Фридлендера принадлежит значительное число работ о монетах остготов, вандалов, Юстиниана, римских, греческих и средневековых.

Наиболее известные труды Ю. Фридлендера: «Die Münzen der Johanniterordens auf Rhodos» (Берлин, 1843), «Die Münzen Justinians» (вместе с Пиндером, Берлин, 1843), «Die Münzen der Ostgoten» (Берлин, 1844), «Die Münzen der Vandalen» (Берлин, 1849), «Die oskischen Münzen» (Лейпциг, 1850, с 10 табл.), «Das königliche Münzkabinett. Geschichte und Uebersicht der Sammlung» (вместе с Салле, 2-е изд., Берлин, 1877, с 11 таблицами), «Die italienischen Schaumünzen des XV Jahrhunderts» (Берлин, 1880—82, с 42 гелиографическими таблицами), «Verzeichniss von griechischen Münzen, welche aus modernen Stempeln geprägt sind» (Берлин, 1883). После его смерти была опубликована работа «Repertorium zur antiker Numismatik», в приложении к «Description des médailles antiques» Мионне (Берлин, 1885).

Эдуард Юлий Теодор Фридлендер умер 4 (или 14) апреля 1884 года в родном городе.

Примечания

Литература 

 Friedländer, Julius // Allgemeine Deutsche Biographie .
 John F. Oppenheimer (Red.). Lexikon des Judentums. Bertelsmann-Lexikon-Verlag, Gütersloh, Berlin, München, Wien. 1971, ISBN 3-570-05964-2, Sp. 224 .
 Friedländer, Eduard Julius Theodor // Neue Deutsche Biographie .

Ссылки 
 

Члены Берлинско-Бранденбургской академии наук